3 miejscowości w Polsce: 
 Dobrojewo – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Skwierzyna 
 Dobrojewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Ostroróg
 Dobrojewo – kolonia w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Drawno